Schiras steht für:

 Schiras, Stadt im Iran
 Schiras (Verwaltungsbezirk),  Schahrestan in der Provinz Fars im Iran

Schiras ist der Familienname folgender Personen:

 Howhannes Schiras (1915–1984), armenischer Dichter
 Sipan Schiras (1967–1997), armenischer Maler, Dichter und Bildhauer